Наоми Энн Фолкард (; ) — британская лучница, призёр чемпионатов мира, серебряный призёр Игр Содружества, участница пяти Олимпийских игр. Она также представляла Великобританию на чемпионатах мира и этапах Кубков мира, а также Англию на Играх Содружества.

После ряда национальных титулов в начале 2000-х Фолкард вошла в состав олимпийской сборной в 2004 году. С тех пор она регулярно участвует в международных соревнованиях по стрельбе из лука, в том числе в летних Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 и 2020 годов.

Биография 
Наоми Фолкард родилась 18 сентября 1983 года в Ройал-Лемингтон-Спа, Уорикшир. Она стала заниматься стрельбой из лука в возрасте пяти лет. Впервые это случилось семейном скаутском лагере. В двенадцать лет она стала членом британской юношеской команды и перешла в старшую команду в возрасте шестнадцати лет. Родители Фолкард, Кэти и Денис, участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука на уровне соревнований графств, а с 2012 года её брат также стал членом британской юношеской команды.

Фолкард изучала музыку в Университете Бирмингема, а её участие в летних Олимпийских играх 2004 года пришлось на межсезонье после окончания экзаменов на втором курсе. Она начала играть на скрипке и фортепиано в молодом возрасте и своё мастерство в стрельбе из лука связывает именно с занятием музыкой. В 2009 году Фолкард сказала, что если бы она не стала лучницей, то играла бы в оркестре.

Перед Олимпийскими играми в Токио родила ребёнка.

Карьера

Ранняя карьера 
Фолкард становилась чемпионкой Великобритании в 2000, 2001 и 2003 годах, а также является участницей Всемирных студенческих игр 2003 года. Она была запасной британской команды по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В 2004 году она выиграла чемпионат Великобритании по стрельбе из лука в помещении незадолго до квалификации на Олимпийские игры в Афинах. Фолкард завоевала серебряную медаль на чемпионата Европы в помещении в 2006 году.

Олимпийские игры 
 Летние Олимпийские игры 2004 года

Фолкард выиграла отбор на летние Олимпийские игры 2004 года, который проходил в апреле. Вместе с Хелен Палмер и Элисон Уильямсон британка участвовала в командных олимпийских соревнованиях. Фолкард завершила предварительный раунд на семнадцатой позиции, и в личном турнире дошла до третьего раунда, где уступила Пак Сон Хён из Южной Кореи. Фолкард, Палмер и Уильямсон в командном турнире проиграли Индии в первом раунде.

 Летняя Олимпиада 2008

На летних Олимпийских играх 2008 года Фолкард вместе с товарищами по команде Уильямсон и Шарлоттой Бёрджесс заняли второе место в предварительном раунде женского командного соревнования, уступив только действующим чемпионам из Южной Кореи. Великобритания дошла до полуфинала, где уступила Китаю, и попала в бронзовый матч против сборной Франции. В этом матче они также уступили, а сам бронзовый поединок был перенесён на 50 минут из-за грозы. В опубликованной заметке 2012 года в газете The Telegraph, отмечалось, что четвёртое место в Пекине является самым большим спортивным разочарованием Наоми Фолкард.

Показав восьмой результат в предварительном раунде женского индивидуального турнира, она вышла в 1/8 финала, где уступила японке Нами Хаякаве.

 Летняя Олимпиада 2012

Фолкард в апреле 2012 года получила право на участие Олимпийских играх в Лондоне по результатом отборов, проходивших в Лиллешалле. Сборная Великобритании, в которую входили Фолкард, Уильямсон и Эми Оливер в женском командном турнире проиграли России в первом раунде, заняв одиннадцатое место из двенадцати в рейтинге. Фолкард в предварительном раунде индивидуального турнира заняла лишь 42-е место, но этот результат стал лучшим среди британских лучниц. После победы в первом раунде над россиянкой Кристиной Тимофеевой, Фолкард уступил мексиканке Мариане Авитии во втором раунде.

 Летняя Олимпиада 2016

Фолкард прошла квалификацию на свои четвёртые Олимпийские игры, войдя в число двух британских лучников, участвующих в летних Олимпийских играх 2016 года. Она достигла лучших в своей карьере олимпийских результатов, добравшись до четвертьфинала в индивидуальном зачете, где уступила кореянке Чхан Хе Джин. После её поражения Фолкард объявила, что Рио-2016 станли её последними Олимпийскими играми и добавила, что планирует стать тренером.

Летняя Олимпиада 2020 
Несмотря на объявление о завершении карьеры после Игр в Рио, Фолкард приняла участие на следующих Олимпийских играх, которые прошли в 2021 году в Токио. Первоначально они должны были состояться в 2020 году, но проведению помешала пандемия коронавируса. При этом её участие на Олимпиаде состоялось всего спустя пять месяцев после родов. В предварительном раунде она показала лишь 47-й результат из 64 участниц, набрав 629 очков из 720 возможных. В командном турнире вместе с Брайони Питман и Сарой Беттлз, став лишь девятыми сеяными из двенадцати команд, британки начинали с первого раунда и сразу же проиграли сборной Италии со счётом 3:5. В женском индивидуальном турнире в первом раунде Фолкард встретилась с китаянкой У Цзясинь и проиграла этот матч со счётом 2:6.

Другие соревнования

Чемпионат мира по стрельбе из лука 
На чемпионате мира по стрельбе из лука 2007 года Фолкард выиграла бронзовую медаль вместе с Элисон Уильямсон и Шарлоттой Берджесс в матче за женскую команду, одержав победу над Италией в матче за третье место после поражения от Южной Кореи в полуфинале. Однако в 2009 году Фолкард завершила соревнования как в личном, так и в командном турнирах во втором раунде.

В составе смешанной команды с Патриком Хьюстоном на чемпионате 2017 года в Мехико Фолкард завоевала бронзовую медаль, а спустя два года в Хертогенбосе в женском командном турнире выиграла ещё одну бронзу. Этот результат принёс сборной Великобритании путёвку в командный женский турнир, что также означает представительно трёх лучниц от Великобритании в личном турнире. При этом в рамках чемпионатов мира в индивидуальном первенстве она ни разу за 16 лет не продвинулась далее 1/16 финала. До этой стадии она дошла в 2011, 2013 и 2019 годах.

Фолкард становилась медалисткой на чемпионатах мира по стрельбе из лука на открытом воздухе 2012 и 2014 годов. На чемпионате 2012 года в Валь-д’Изере во Франции она завоевала золото и бронзу в женских командных и индивидуальных соревнованиях соответственно, а затем завоевала две бронзовые медали в тех же соревнованиях в 2014 году. В 2018 году она стала серебряным призёром чемпионата мира на открытом воздухе в Кортина-д'Ампеццо, в финале уступив немке Лизе Унрух.

Кубок мира по стрельбе из лука 
Фолкард завоевала три медали на Кубках мира по стрельбе из лука в период с 2007 по 2010 годы. На четвёртом этапе Кубка мира 2007 года в Дувре она выиграла золото в команде с Элисон Уильямсон и Шарлоттой Берджесс, а в выпуске 2008 года вместе с Уильямсон и Бёрджесс выиграла золото в Санто-Доминго, а также бронзу в Боэ. Получив уайлд-кард для участия в финале Кубка мира в Эдинбурге, Фолкард выиграла серебряную медаль в составе смешанной команды с Саймоном Терри.

Позже Фолкард стала бронзовым призёром на чемпионате мира в помещении в Ниме.

В 2021 году Фолкард приняла участие на этапе Кубка мира в Париже перед Олимпийскими играми, но завершила это соревнование в индивидуальном первенстве лишь на 57-м месте.

Всемирные игры, Игры Содружества и Европейские игры 
Фолкард трижды участвовала во Всемирных играх. В 2009 году в Тайване Фолкард завоевала бронзовую медаль, а через четыре года в Кали стала чемпионкой, победив немку Елену Рихтер в финале. Фолкард снова вышла в финал на Всемирных играх 2017 года во Вроцлаве, где уступила немке Лизе Унрух.

Фолкард выиграла серебряную медаль в составе женской команды на Играх Содружества 2010 года с Элисон Уильямсон и Эми Оливер. Британки уступили индийской команде в финале.

На Европейских играх 2019 года Фолкард выиграла две медали: золото в командном зачёте с Брайони Питман и Сарой Беттлз и серебро в смешанном командном зачёте с Патриком Хьюстоном. В индивидуальном первенстве выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала.

Примечания

Ссылки 

Стрелки из лука Великобритании
Выпускники Бирмингемского университета
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Википедия:Биографии современников